Sunfeast Open 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на хардовых кортах в зале.

Турнир-2007 является 3-м по счёту, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 17 по 23 сентября 2007 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Кириленко выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Корытцева уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Алла Кудрявцева выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях ассоциации.
 Ваня Кинг выигрывает свой 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sunfeast Open
 WTA Тур 2007
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007